DNB puede estar refiriéndose a:

 De Nederlandsche Bank, el banco central de los Países Bajos;
 Deutsches Nachrichtenbüro, agencia de noticias de la Alemania nazi;
 Deutsche Nationalbibliothek, la biblioteca nacional de Alemania.
 Dictionary of National Biography, un diccionario biográfico británico.
 Diplome National du Brevet